(1485-1554), un humaniste espagnol ;
 Juan Maldonado (1525-1572), un conquistador espagnol ;
 Juan Maldonado (1533-1583), un jésuite espagnol, professeur à Paris.